Giron steht für
 Giron, eine französische Gemeinde im Département Ain

Giron ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Giron (1850–1914), Schweizer Figuren- und Landschaftsmaler
 Edwin Giron (* 1999), philippinischer Mittelstreckenläufer
 Garcia de Loaysa Giron (1534–1599), spanischer Bischof der katholischen Kirche
 Marcos Giron (* 1993), US-amerikanischer Tennisspieler
 Haim Giron, der als Vizedirektor in Israels Ministerium für Kommunikation Fälle von Korruption untersuchte. Er starb bei der Explosion seines Flugzeuges.

Siehe auch:
 Girón